

Чикесо — місто, штат Алабама
 Чикесо — селище, штат Огайо